L'edizione 1988-1989 della Second Division fu l'86º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione.

Dopo due stagioni particolari, da quest’anno i play-off a quattro vennero introdotti a titolo definitivo.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Note

Voci correlate 
 First Division 1988-1989
 Third Division 1988-1989
 FA Cup 1988-1989
 Football League Cup 1988-1989
 FA Charity Shield 1989

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989